|
|-
|align="right"|

|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Toronto (officieel Rogers Cup) van 2015 vond plaats van 10 tot en met 16 augustus 2015 in de Canadese stad Toronto. Het was de 114e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Montreal/Toronto 2015. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het voormalige Rexall Centre, recentelijk omgedoopt tot Aviva Centre.

Het toernooi van 2015 trok 122.835 toeschouwers.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen 26 speelsters uit de top 30 deel.

Titelverdedigster Agnieszka Radwańska was het zesde reekshoofd. Zij bereikte de kwartfinale, waarin zij verloor van Simona Halep.

De als eerste geplaatste Serena Williams bereikte de halve finale. Daarin werd zij geklopt door de latere winnares.

De ongeplaatste Belinda Bencic uit Zwitserland won het toernooi. In ieder van haar zes partijen schakelde zij een grandslamfinaliste uit. In de eindstrijd versloeg zij de als tweede geplaatste Roemeense Simona Halep – zowel de eerste als de tweede set eindigden in een tiebreak, maar na drie games in de derde set moest Halep de strijd opgeven doordat zij door de hitte bevangen was. Bencic wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Montreal/Toronto op haar naam te schrijven. Met een leeftijd van 18 jaar en 23 weken werd zij de jongste speelster die dit toernooi won – daarmee onttroonde zij Ana Ivanović, die 18 jaar en 41 weken was toen zij de titel greep in 2006.

De Belgische Alison Van Uytvanck strandde in de eerste ronde. Haar landgenote Yanina Wickmayer, die zich via het kwalificatietoernooi een plaats in de hoofdtabel had moeten veroveren, verloor eveneens haar openingspartij.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Titelverdedigsters Sara Errani en Roberta Vinci hadden hun samenwerking beëindigd. Errani speelde samen met Flavia Pennetta – dit team bereikte de kwartfinale. Vinci en haar partner Jelena Janković strandden in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd Martina Hingis en Sania Mirza bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Caroline Garcia en Katarina Srebotnik.

Het als derde geplaatste duo Bethanie Mattek-Sands en Lucie Šafářová won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als vierde geplaatste koppel Caroline Garcia en Katarina Srebotnik in twee sets. Het was hun vierde gezamenlijke titel. De Amerikaanse Mattek-Sands had daarnaast al dertien eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Tsjechische Šafářová vier.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek, met Barbora Strýcová uit Tsjechië aan haar zijde, bereikte de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Enkelspel
 Dubbelspel

2015
Toronto
Sportevenement in Toronto